Пхеньян:
 Пхеньян — столица и крупнейший город КНДР.
 Пхеньян — железнодорожная станция в городе Пхеньян.
 «Пхеньян» — футбольный клуб из города Пхеньян.